Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2006 odbywały się w dniach 3 - 14 maja 2006 roku w Luksemburgu.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-17 2006 została reprezentacja Rosji.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2006 w Luksemburgu
Piłka nożna w Luksemburgu